Mehndi ist:

 eine Art der Körperbemalung, siehe Mehndi
 der Nachname des indischen Musikers Daler Mehndi (* 1967)
 der Name mehrerer Hindi-Filme:
 von S. Fazli aus dem Jahr 1947, siehe Mehndi (1947)
 von S. M. Yusuf aus dem Jahr 1958, siehe Mehndi (1958)
 von Asit Sen aus dem Jahr 1983, siehe Mehndi (1983)
 von Hamid Ali Khan aus dem Jahr 1998, sieh Mehndi (1998)
 der Name einer pakistanischen Fernsehserie von Javed Fazil aus dem Jahr 2003